Михаил Ильич Кудрявцев-Ильин (псевд. Ктра Мишши, ; , Верхние Панклеи, Симбирская губерния, Российская империя — 6 марта 1944, недалеко от с. Шумбар, УССР, СССР) — чувашский советский писатель. Член Союза писателей СССР (1962, посмертно).

Биография 
Родился  в д. Верхние Панклеи () Симбирской губернии Российской империи (ныне в Юськасинском сельском поселении, Моргаушский район, Чувашия, Россия). В 10-летнем возрасте пережил смерть отца, и взял на себя управление хозяйством.

В 1929 году окончил Тиушскую восьмилетнюю школу и поступил в Чувашский центральный педагогический техникум, окончив его в 1932 году. После выпуска он 2 года (до 1934 г.) работал учителем языка и литературы Хыркасинской неполной средней школы Чебоксарского района. Решил продолжить образование и поступил в Чувашский государственный педагогический институт, окончив его в 1938 году, после чего был направлен на работу в Алатырское педагогическое училище. Проработав там некоторое время, был призван в Советскую армию; отслужив, в 1940 году устроился на должность редактора книжного издательства.

С началом Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт. 6 марта 1944 года во время освобождения западных областей Украины был смертельно ранен. Похоронен на воинском кладбище д. Шумбар Шумского района Тернопольской области СССР.

Творчество 
Первые публикации относится к 1932 году — в журнале «Сунтал» были опубликованы рассказы «Уйӑх ансан» («После захода солнца»), «Виҫӗ алӑ» («Три руки»), после — «Урӑх чӗре» («Другое сердце»), «Парне» («Подарок»), «Ҫтаппан бригадир» («Бригадир Степан»), «Татӑлнӑ ӗмӗт» («Прерванная мечта»), «Кӑмӑл аван» («Приятное настроение»). Самые значительные произведения — новелла «Сисӗм» («Чуткость») и рассказ «Туслӑх» («Дружба») были опубликованы в газете «Канаш» (1937) и журнале «Сунтал» («Наковальня») (1941).

Член Союза писателей СССР (1962, посмертно).

Примечания

Литература 
 Юман, А. Кӑтра Мишши / А. Юман // Канаш (Ульяновски обл.). — 1996. — 16 нояб.
 Юрьев, М. Вӑл пурнӑҫпа тан утнӑ / М. Юрьев // Ялав. — 1966. — № 6. — С. 29-31.
 Юрьев, М. Гражданин-патриот / М. Юрьев // Тӑван Атӑл. — 1971. — № 11. — С. 24.
 Ялкир, П. Ку 65 ҫул каялла пулнӑ / П. Ялкир // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. — 1999. — 4 ҫӗртме (№ 21). — С. 9.
 Абрамов, В. А. Ктра Мишша (Кудрявцев-Ильин Михаил Ильич) / В. А. Абрамов // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2008. — Т. 2 : Ж-Л. — С. 377.
 Афанасьев, П. Ктра Мишша (Кудрявцев-Ильин Михаил Ильич) // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / П. Афанасьев. — Чебоксары, 2006. — С. 218.
 Кудрявцев-Ильин Михаил Ильич (Ктра Мишша) // Моргаушский край. Краткая энциклопедия. — Чебоксары, 2002. — С. 78.
 Кудрявцев-Ильин Михаил Ильич (Ктра Мишша) // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. — Чебоксары, 2014. — С. 230.
 Ялгир, П. Ктра Мишша (Кудрявцев-Ильин Михаил Ильич) // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. — Чебоксары, 2005. — С. 52-53.

Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Чувашские писатели
Писатели Чувашии